West Milford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Milford (New Jersey)
West Milford (West Virginia)